

Костел Марії Сніжної, нині Церква Матері Божої Неустанної Помочі, Львів

Костел Марії Сніжної

Костел Марії Сніжної, відомий як Базиліка Санта Марія Маджоре

Костел Марії Сніжної, Переворськ